Нижче наведено список населених пунктів повіту Горж, Румунія.

Горж